Fly kan syfta på:

 Fly – det fjärde studioalbumet av den engelska sångerskan Sarah Brightman, utgivet 1995
 Fly (låt av Licia Chery) – en låt av Licia Chery i Schweiz i Eurovision Song Contest 2015
 Fly (sång) – en sång från 2015 av Avril Lavigne
 Fly (musikalbum) – det andra studioalbumet av Yoko Ono, utgivet 1971
 fly – en del av ett ankare

Geografi
 Fly, Hammarland – en mosse i byn Posta i Hammarland på Åland
 Fly, Vårgårda kommun – en småort i Lena socken i Vårgårda kommun
 Fly (flod) – en flod på Nya Guinea